Лаціо — область в Італії
 «Лаціо» — італійський футбольний клуб з Рима.